Ralph Evans peut désigner :
 Ralph Evans (1924-2000), skipper américain ;
 Ralph Evans (né en 1953), boxeur gallois.